Фолстон има више значења:
 Фолстон (Мериленд)
 Фолстон (Пенсилванија)
 Фолстон (Северна Каролина)